Oscar-Fredriks-Kirche (Oscar Fredriks kyrka) steht für
Oscar-Fredriks-Kirche (Göteborg)
Dom zu Luleå